Синисало () — финская фамилия. Известные носители:

 Синисало, Гельмер-Райнер Нестерович (1920—1989) — карельский советский композитор, педагог.
 Синисало, Илкка (1958—2017) — финский хоккеист, правый нападающий.